Il singolare del torneo di tennis IPP Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dmitrij Tursunov che ha battuto in finale Karol Beck 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Dmitrij Tursunov (Campione)
 Jarkko Nieminen (semifinali)
 Igor' Kunicyn (semifinali)
 Dudi Sela (secondo turno)

 Chris Guccione (primo turno)
 Ivo Minář (secondo turno)
 Jan Hernych (quarti di finale)
 Evgenij Korolëv (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Open 2008